Nakhilu kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nakhīlū (ö i Iran), Bushehr, 
 Bandar-e Nakhīlū, ort, Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar